Patrick Murray kan syfta på bland andra:

* Patrick Murray (1811–1882), irländsk romersk-katolsk teolog
 Patrick Murray, 1:e lord Elibank (död 1649), skotsk peer
 Patrick Murray, 2:e lord Elibank (död 1661), skotsk peer
 Patrick Murray, 3:e lord Elibank (död 1687), skotsk peer
 Patrick Murray, 5:e lord Elibank (1703–1778), skotsk författare och nationalekonom